Carniadactylus est un  genre éteint de ptérosaures de la famille des Eudimorphodontidae, dont il est le seul genre avec Eudimorphodon. Il vivait en Europe au cours du Trias supérieur, il y a 228 millions d'années. 

Le genre contient une seule espèce : Carniadactylus rosenfeldi.

Carniadactylus était très semblable à son proche cousin Eudimorphodon, mais il était plus petit.

Selon le paléontologue italien Fabio Marco Dalla Vecchia, Carniadactylus serait en fait un synonyme junior dEudimorphodon.

Références 
 

Eudimorphodontidae
Ptérosaure du Trias supérieur
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 2009